Espelho de Carne é um filme brasileiro de 1984, dirigido por Antonio Carlos da Fontoura. É uma ficção a respeito de um espelho, adquirido em leilão e que influencia o comportamento sexual das personagens que nele se refletem.

Sinopse 
Um jovem executivo, casado, arremata num leilão um sofisticado espelho art déco, que tinha pertencido ao antigo Palácio dos Prazeres, uma casa de encontros amorosos. Assim que o espelho é instalado no seu luxuoso apartamento, ele passa a emanar um estranho poder, que envolve o jovem, sua mulher, um casal de amigos, a vizinha desquitada e até mesmo a empregada, num frenesi erótico que rompe com todas as barreiras morais e psicológica, até que o prazer torna-se horror e o espelho revela-se possuidor de algo demoníaco.

Elenco 
Hileana Menezes - Helena Cardoso
Dennis Carvalho - Álvaro Cardoso
Maria Zilda Bethlem - Leila Assunção
Daniel Filho - Jairo de Almeida
Joana Fomm - Ana de Almeida

Participações
Roberto Bataglin - Jovem do prédio, seduzido por Ana
Ivy Fernandes - Empregada de Helena e Álvaro
Moacyr Deriquém - Leiloeiro do espelho
Luca de Castro - Empresário apostador do espelho
Odenir Fraga - Executivo amigo de Álvaro

Filmes com trilha sonora de David Tygel
Filmes com temática LGBT do Brasil
Filmes dirigidos por Antonio Carlos da Fontoura
Filmes do Brasil de 1984
Filmes em língua portuguesa
Possessão espiritual em filmes